Guéneau ist der Familienname folgender Personen:
 Danielle Guéneau (* 1947), französische Sprinterin und Hürdenläuferin
 Philippe Guéneau de Montbeillard (1720–1785), französischer Rechtsanwalt, Ornithologe und Enzyklopädist